14-й чемпионат мира по софтболу среди мужчин 2015 проводился в городе Саскатун (провинция Саскачеван, Канада) с 26 июня по 5 июля 2015 года. В Канаде и городе Саскатун мужской чемпионат мира проводился в третий раз.

Чемпионом мира стала (в 4-й раз в своей истории) сборная Канады, победив в финале сборную Новой Зеландии. Третье место заняла сборная Венесуэлы.

В чемпионате мира впервые принимала участие сборная Гватемалы.

Формат соревнований 
Сначала команды, разбитые на две группы (A — 7 команд, B — 8 команд), участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. Восемь лучших команды (четыре из каждой группы) проходят в плей-офф, проводящийся по системе плей-офф Пейджа; на предварительном этапе отбираются 4 команды, в медальном этапе они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

 Проходят в плей-офф

Классификация за 9—15 места

Плей-офф

Предварительный этап 
В двух розыгрышах по системе Пейджа отбираются 4 команды (участники 3-х раундов), которые сыграют в медальном этапе.

Медальный этап

Итоговая классификация

Примечания 

2015 год в софтболе
2015
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Саскатуне
Чемпионаты мира в Канаде
Июнь 2015 года
Июль 2015 года
Софтбол